Sergej Arhipovič Kotov (), ruski hokejist, * 9. januar 1950, Kazan, Rusija.

Kotov je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Krila Sovjetov, skupno je na 446-ih prvenstvenih tekmah dosegel 177 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enajstih tekmah, tudi na Summit Series 1974, na katerih je dosegel tri gole.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 14
| 13
| 27
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 42
| 19
| 14
| 33
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 15
| 11
| 26
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 17
| 13
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 53
| 18
| 18
| 36
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Innsbrucker EV
| Avstrijska liga
| 85/86
|
| 16
| 9
| 12
| 21
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti HC TWK Innsbruck